AGS steht für:
 Abort Guidance System, das rechnergestützte Reserveleitsystem der Apollo-Mondlandefähren
 Additive Gesamtschule, siehe Kooperative Gesamtschule
 Adrenogenitales Syndrom, eine Stoffwechselerkrankung
 Advanced Gun System, projektiertes Schiffsgeschütz
 M8 Armored Gun System, US-amerikanischer leichter Panzer
 Adventure Game Studio, eine Software zur Adventure-Erstellung
 Aicardi-Goutières-Syndrom, eine autosomal-rezessive Erbkrankheit
 Alabama Great Southern Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft, heute Teil der Norfolk Southern Railway
 Alberto Giacometti-Stiftung, Sammlung von Werken des Schweizer Plastikers, Malers und Zeichners Alberto Giacometti
 Allgemeine Gewerbeschule Basel, eine Bildungseinrichtung in Basel
 Alliance Ground Surveillance, ein luftgestütztes, auf den Boden gerichtetes Aufklärungs und Überwachungssystem
 Alternating Gradient Synchrotron, Teilchenbeschleuniger am Brookhaven National Laboratory
 Amtlicher Gemeindeschlüssel, Gemeindekennziffer
 American Geographical Society, eine Fachgesellschaft
 Arbeitsgemeinschaft Selbständige in der SPD, Mittelstandsorganisation der SPD
 Arbeitsgruppe Scientology, eine Institution in der Hamburger Innenbehörde
 Atelier Goldner Schnitt, ein Versandhandelsunternehmen in Münchberg
 Ausschuss für Gefahrstoffe bei der deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
 Automobiles Gonfaronnaises Sportives, französischer Rennstall
 Augusta Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Augusta (Georgia), Richmond County (Georgia), Georgia

Ags. steht für:
 Aguascalientes (Bundesstaat), postalische Abkürzung

ags steht für:
 Esimbi (ISO-639-3-Code), bantoide Sprache im südwestlichen Teil des Kameruns

ags. steht für:
 angelsächsisch, siehe Altenglisch

Abkürzung